Джурчинская во́лость — административно-территориальная единица в составе Перекопского уезда Таврической губернии. Образована в результате земской реформы 1890 года, при реоганизации, в основном, Ишуньской волости.

География 
Располагалась на западе уезда, знимая прилегающие к Перекопскому перешейку и Каркинитскому заливу земли. На севере граничила с Воинской, востоке — с Александровской волостями, на юге — Богемская волость, на западе граничила, по реке Самарчик, с Евпаторийским уездом. Рельеф — плоская степь. Занимала, в основном, запад современного Красноперекопского и север Первомайского районов — от реки Самарчик и долину Воронцовки с безымянным правым притоком.

Состояние на 1892 год 
В «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год» в волости записано 37 населённых пунктов с населением 2316 человек, из них 25 деревень, при этом в деревне Эльгеры-Джайлак населения не было.

Состояние на 1900 год 
В Памятной книжке Таврической губернии на 1900 год зафиксировано 40 населённых пунктов с 4232 жителями, из них 24 деревни.

Кроме того в волости записаны 7 хуторов — Мамут-Чегер-Декчи с 25 жителями, Келечи — с 24, Бигень — с 7, Самарчик — с 7, Шигим — с 40, Якшибай — с 54 и Дюрмень — с 5;

8 экономий: Орджак-Джабу — 149 жителей, Джелишай — 49, Воронцовка — 147, Султанаш — 24, Большой Джайлак — 33, Мамут-Коджа — 43, Бабасан — 55, Когенлы — 30 и почтовая станция Дюрмень 11 жителей.

Состояние на 1915 год 
По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Перекопский уезд, 1915 год, в Джурчинской волости Перекопского уезда числилось 58 различных поселений, из них 5 сёл: Байказак и Байказак (казёный участок), Джурчи, Куллар-Кипчак, Шигим русский и 25 деревень, в которых проживало 3392 человека приписных жителей и 1543 — «посторонних».

 Акмечет-Найман
 Бабасан (Новый Бабасан)
 Байказак
 Биеч-Найман
 Биюк-Бараш
 Биюк-Бишкара
 Воронцовка
 Джавгачты

 Джан-Сакал-Мангит
 Джелишай
 Кирей-Табор
 Кият-Орка
 Когенлы
 Когенлы-Кият
 Конурбай
 Кутюке (немецкий)

 Кутюке (татарский)
 Онгар-Найман
 Онгар-Найман-Каланчак
 Онгар-Найман-Чалбас
 Токульчак
 Учевли-Орка
 Чалбаш-Джурчи
 Шигим татарский
 Шигим (казёный участок)
 
Кроме того в волости числились 14 хуторов: Арджак-Джабу, Биюк-Бараш, Бораш, Дюрмен, 2 хутора Кирей, Каменка, Калача, Мамут-Чегер-Декчи, Мангут-Келечи, Онгар-Найман, Орман-Аджи, Султанаш-Воронцовка и Тарасовка; 11 экономий — Арджак-Джаба, Воронцовка, Джайлак, Джелишай, Джелишай-Весёлое, Когенлы-Кият-Отрадное, Конурбай, Мамут-Коджа, Орман-Аджи, Софроновка, Якшибай и почтовая станция Дюрмень

Волость существовала до упразднения, согласно постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года.

Примечания

Литература